Бахау () — один из австронезийских языков, распространён на острове Калимантан — в нескольких районах округа  провинции Восточный Калимантан (Индонезия).
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 19 тыс. чел. в 2007 году.

Бахау входит в один кластер с языком .

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Калимантанские языки
Языки Малайзии